Язинец — топоним в России:

 Язинец — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Язинец — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Язинец 1-й — река в России, протекает в Пермском крае